Bushfield – miasto w Wiktorii (Australia)
 Bushfield – miejscowość w civil parish Nicholforest, w Kumbrii (Anglia)

Osoby o tym nazwisku:
 Harlan J. Bushfield – amerykański polityki prawnik
 Vera Cahalan Bushfield – amerykańska polityk